Iso Koivusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Björkholmen (ö i Finland, Nyland, lat 60,20, long 25,09), 
 Iso Koivusaari (ö i Finland), Mellersta Finland, Äänekoski, 

Robotskapade Finlandförgreningar